Jelpke bezeichnet:

 Jelpke (Calberlah), einen Ortsteil der niedersächsischen Gemeinde Calberlah

Jelpke ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Jelpke (1921–1983), deutscher Architekt, Landesplaner und Hochschullehrer
 Johann Wilhelm Jelpke (1717 oder 1720–1764 oder 1783), deutscher Kirchenlieddichter
 Ulla Jelpke (* 1951), deutsche Politikerin (Die Linke)